Ez a lap a Babi kávézója című amerikai animációs sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2018-2019)

2. évad (2020)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái